Cesarzowice steht für:

 Cesarzowice (Kąty Wrocławskie), Ort in der Gmina Kąty Wrocławskie, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Cesarzowice (Środa Śląska), Dorf in der Gmina Środa Śląska, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen